John Brenan (zm. 1693) – irlandzki arcybiskup katolicki
 John Brenan (1798–1868) – australijski polityk
 John Patrick Micklethwait Brenan (1917–1985) – brytyjski botanik

Zobacz też 
 John Brennan